Museo de Arqueología de Cataluña, el término puede hacer referencia a:

 Museo de Arqueología de Cataluña (Gerona) (1990), museo español.
 Museo de Arqueología de Cataluña (Barcelona) (1932), museo español.